Příjmení Kurz (německy "krátký") nosí více osobností:

 Kurz von Senftenau – rakouská šlechtická rodina
 Ferdinand Zikmund Kurz ze Senftenau (1592–1659), habsburský diplomat, říšský vicekancléř
 Anton Kurz (1837–1900) – českoněmecký katolický duchovní, teolog a rektor Německé univerzity v Praze
 Franz Kurz (1771–1843) – rakouský historik
 Heinrich Kurz (1805–1873) – německý literární historik
 Ilona Štěpánová-Kurzová (1899–1975) – česká klavírní virtuózka a pedagožka
 Ivan Kurz (* 1947) – český hudební skladatel
 Jaromír Kurz (1895–1965) – český lékař, oftalmolog
 Josef Kurz (1901–1972) – český jazykovědec a slavista
 Josef Kurz (herec) – český herec
 Sebastian Kurz (* 1986) – rakouský politik, ministr zahraničí za ÖVP
 Toni Kurz (1913–1936) – německý horolezec
 Vilém Kurz, více osobností, viz samostatný rozcestník

Externí odkazy